Ivan Kolev (militair), een Bulgaarse militair, levend van 1863 tot 1917
 Ivan Kolev (beeldhouwer), een Bulgaarse beeldhouwer, levend van 1928 tot 2015
 Ivan Kolev (voetballer, 1930), een Bulgaarse voetballer, levend van 1930 tot 2005
 Ivan Kolev (basketbal), een Bulgaarse basketbalcoach, levend van 1933 tot 2020
 Ivan Kolev (worstelaar), een Bulgaarse worstelaar, geboren in 1951
 Ivan Kolev (voetballer, 1957), een Bulgaarse voetballer, geboren in 1957
 Ivan Kolev (volleyballer), een Bulgaarse volleyballer, geboren in 1987
 Ivan Kolev (voetballer, 1995), een Bulgaarse voetballer, geboren in 1995